Приключенческие гонки () — вид спорта, представляющий собой комбинацию двух или более спортивных дисциплин, таких как ориентирование, бег по пересечённой местности, горный велосипед, греблю, скалолазание и т. п. Экспедиционная гонка может продолжаться от двух до десяти дней и более, в то время как спринт завершается в пределах одних суток, а иногда и за нескольких часов. Зачастую гонки не прекращаются с наступлением темного времени суток, выбор времени и места для отдыха осуществляется самими участниками соревнования.

Соревнования по приключенческим гонкам проводятся как в личном, так и в командном зачётах. Классическим, международным форматом команды считается формат «3+1», то есть команда из четырёх человек, один из которых обязательно должен быть противоположного пола. Довольно популярным российским форматом являются двойки-патрули (однородные или смешанные). Иногда соревнующиеся команды разбиваются по возрастным группам.

История 
В качестве точки отсчёта для приключенческих гонок иногда называют двухдневный «Карриморский международный горный марафон» (), впервые состоявшийся в 1968 году и регулярно проводимый в настоящее время. Правила марафона подразумевают, что команда из 2-х человек должна пересечь выбранную для соревнований горную местность в течение 2-х дней, неся на себе удвоенный необходимый запас продуктов и снаряжения.

В 1980 году в Новой Зеландии были проведены соревнования «Alpine Ironman» () Участники-индивидуалы бегом, на плаву и на лыжах двигались к далёкому финишу. Позднее, в том же году, создатель «Alpine Ironman» Робин Джудкинс () реализовал проект известной гонки «От берега до берега» (), которая включала в себя многие элементы современных приключенческих гонок, такие как: бег на роликах, горный велосипед и гребля. Подобная гонка — «Классический марафон Аляски по пересечённой местности» () стартовала в 1982 году. В течение шести дней её участники соревновались между собой пересекая незаселённые территории штата Аляска.

Современная эра приключенческих гонок началась в 1989 с «Рейд Галуаз» () проведённой в Новой Зеландии Джеральдом Фьюзилом (). Вдохновленный ралли «Париж-Дакар» Фьюзил организовал и провёл длительную экспедиционную гонку, участники которой, полагаясь лишь на собственные силы и способности, должны были пересечь огромную труднопроходимую территорию. Первая Рейд Галуаз включала почти все используемые сегодня элементы приключенческих гонок. Участвующие в ней смешанные команды в течение нескольких дней должны были преодолеть более чем 600 километровую дистанцию. В соответствии с разработанной Фьюзилом концепцией соревнований в 1991 году была проведена ещё одна приключенческая гонка «Южный Траверс» ().

В начале 90-х годов XX века Марк Бурнет () прочитав статью о «Рейд Галуаз» в Лос-Анджелес Таймс, вдохновился на перенос подобных гонок на территорию Америки. В качестве действенного рычага для их развития он выбрал продвижение гонок на телевидении в качестве главного спортивного события года.

После приобретения прав у Джеральда Фьюзила в 1995 году Бурнет запустил первую гонку «Эко-Челлендж» (). Во многом успех снятого фильма, удостоенного приза Эмми, был обеспечен талантом Майка Сиэрса (), продюсирующего фильмы о первых двух гонках. Последние соревнования «Эко-Челлендж» были проведены в 2002 году. Именно с «Эко-Челлендж» пришло название «приключенческая гонка» (его впервые употребил журналист Мартин Дугард (), описывая класс гонок, представленных «Рейд Галуазом» и «Эко-Челлендж»).

В 2002 стартовала первая полностью американская экспедиционная гонка. «Главное приключение» () стала основной экспедиционной гонкой США, проводимой ежегодно. В 2004 гибель ветерана гонок Найджела Эйлота () омрачила эти соревнования и стала основой многочисленных обсуждений характера Primal Quest и других приключенческих гонок.

Приключенческие гонки в России 
Источником приключенческих гонок в России вероятно можно назвать довольно распространённые соревнования по туристскому многоборью, спортивному ориентированию и разнообразные вело-марафоны. Так на протяжении 30 лет в Ленинграде-Санкт-Петербурге проводятся соревнования «Марш-бросок», ставшие из внутриклубного состязания туристов ЛГУ одной из известнейших гонок Санкт-Петербурга.

Несмотря на долгую предысторию, лишь в августе 2000 года российская команда впервые приняла участие в международном соревновании Эко-Челлендж, пройдя 80 процентов дистанции. В следующем году российская команда Coalco — Андрей Иванов, Михаил Першин, Денис Куприенко и Анна Медведева — попали в топ-10 сильнейших команд на крупнейшей международной гонке Adrenalin Rush.

Одной из первых российских гонок стала 250 километровая приключенческая гонка ARUS Adventure Race, проведенная усилиями Adventure Races Club на Карельском перешейке. Зимой 2003 был реализован совместный проект со Студией приключений UB2 (Андрей Иванов, Максим Вафин) — серия гонок Bask Adventure Race, 3 этапа которого последовательно проводились на Урале и в Ленинградской области. А в августе 2002 состоялась ещё одна, популярная нынче приключенческая гонка «Три-О-Тлон», с тех пор ежегодно проводимая на Карельском перешейке.
 
В июне 2002 года в Санкт-Петербурге зарегистрирована Федерация мультиспорта и экстремальных гонок, деятельность которой открыла новый этап в развитии приключенческих гонок в России. Начиная с 2003 года федерация проводит ежегодные зимний и летний чемпионаты по приключенческим гонкам, собирающие до 50 команд. Первая официальная приключенческая гонка федерации, ставшая в дальнейшем основой летнего чемпионата — «Red Fox Adventure Race» — состоялась в июне 2003. Влад Мороз и Ольга Мороз стали главными партнерами и со-организаторами гонки Red Fox Adventure Race, которая стала самой крупной и известной Российской приключенческой гонкой и проводится ежегодно с 2003 года в различных самых красивых местах Карельского перешейка, Ладожского и Онежского озер и даже Хибин (2007), Сочи (2010) и Норвегии (2008). В 2022 году гонка Red Fox Adventure Race проводится уже в 21 раз и собрала около 500 участников.

В 2004 проводятся первые городские приключенческие гонки: московская «CITY Challenge» и Saint-Peterburg Urban Race. Благодаря последней это направление приключенческих гонок стало чрезвычайно популярным, уже в 2005 Urban Race набрала более 250 участников.

В мае 2005 года компания Nike спонсировала проведение приключенческой гонки Nike ACG Challenge в городской черте Сочи, что позволило организаторам серьёзно увеличить не только размер призового фонда, но и количество технических дисциплин на дистанции.

В сентябре того же года в Красной Поляне прошла одна из первых гонок, близких по формату к международным, — Salomon Pro Race. Соревнования продолжались трое суток и собрали участников из нескольких стран бывшего СССР.

В 2005 году в Подмосковье стартовала велосипедная приключенческая гонка BIKE-off-ROAD Challenge, которая началась в первый год с 30 участников, а уже к четвертому сезону стала набирать порядка 1000 человек.

В сентябре 2006 года в Москве появилось новое название — Фестиваль приключенческих гонок. Объединив под своим флагом несколько различных форматов — три класса приключенческой гонки, велотуристическое ориентирование, и туристическое ориентирование — Фестиваль стал самой большой российской гонкой по количеству участников. Фестиваль проводится три раза в год — Зимний «Winter racing», Весенний (спринт) и «Осенний марафон». История и предыстория Фестиваля насчитывает на конец 2007 года 10 гонок.

В июне 2009 года дебютировала ночная приключенческая гонка по воде «Осетрина», основным этапом которой является сплав в ночное время на гребном судне с ориентированием. Периодически участникам предлагается выполнить «спецэтапы». Гонка проводится в живописных местах Подмосковья и славится высоким уровнем подготовки, доброжелательностью организаторов и демократичностью.

В 2007 году в России прошло около 60 приключенческих гонок, в 2008 около 80, в 2009—110.

Календарь на 2010 год содержит около 130 событий по этому виду спорта.

См календарь 2010 -

Виды гонок по продолжительности 
 Спринт: обычно двух или четырёх-часовые соревнования с минимальной навигацией. Зачастую в них используются элементы игры или специальные испытания на ловкость, эрудированность и сообразительность участников.
 Гонки на выносливость: четырёх-двенадцати-часовые соревнования с ограниченной навигацией и ориентированием.
 24-часовые: — длительность колеблется от 12 до 36 часов и более. Часто в качестве элемента соревнований используется базовое владение навыками работы с верёвками (например, прохождение верёвочных переправ или спусков). Иногда на 24-часовых и более длинных дистанциях требуется привлечение транспортных средств групп поддержки для переброски команд между этапами.
 Многодневки: от 36 часов до 4 дней с привлечением углублённых навыков в навигации и выборе маршрута. Существенным фактором таких соревнований становится недостаток сна.
 Экспедиционные гонки: от 4-х до 10 дней и более, с применением всех элементов многодневных гонок и дополнительных дисциплин (таких как, верховые поездки, использование необычных средств передвижения по воде (плоты, надувные камеры и т. п.), передвижение на роликовых досках или роликах, навыки альпинизма и работы с верёвками. В такого типа соревнованиях, например, в 5-10-дневных гонках «Главное приключение», привлечение групп поддержки не допускается; заботу о переброске участников между этапами берут на себя сами организаторы.

Дисциплины 
Подавляющее большинство приключенческих гонок включают в себя бег по пересечённой местности, горный велосипед и один из вариантов гребли. Так же довольно часто присутствует ориентирование и работа с верёвками. Во многом привлекательность приключенческих гонок обусловлена элементами неожиданности. Разработчики гонок стараются разнообразить жизнь гонщиков постановкой необычных маршрутов или неожиданных задач. Прошедшие гонки были отмечены использованием следующих стандартных или не вполне стандартных элементов:

 Гребля на лодках, каноэ, байдарках или нестандартных плавательных средствах, таких, например, как плоты или надувные автомобильные камеры;
 Перемещение на самокатах, роликовых коньках и роликовых досках;
 Использование вьючных животных, таких как лошади и верблюды;
 Прыжки с парашютом и полёты на дельтапланах;
 Передвижение по пересечённой местности, ориентирование, альпинизм, скалолазание, передвижение по береговой линии водоёмов (коастеринг);
 Горный велосипед;
 Работа с верёвками: подъём по закреплённым верёвкам, верёвочный спуск (дюльфером или на роликах), траверс препятствий (с перестёжкой или без), натяжные переправы.

Правила 
Единых правил проведения соревнований по приключенческим гонкам нет, тем не менее практически все прошедшие гонки придерживались трёх базовых принципов:

 Запрещено использование моторизованных средств передвижения.
 Запрещено использование какой-либо внешней помощи (кроме помощи организаторов или групп поддержки в зонах смены этапов). Иногда разрешается также принимать помощь от участников конкурирующих команд.
 Команда должна постоянно иметь при себе обязательное для данной гонки (или её этапа) снаряжение.

Ссылки 
 Федерация мультиспорта и экстремальных гонок Липецкой области

Виды спорта